Lúcio Nônio Asprenas (cônsul em 36 a.C.), cônsul romano em 36 a.C..
 Lúcio Nônio Asprenas (cônsul em 6), cônsul romano em 6 e filho do anterior.
 Lúcio Nônio Asprenas (cônsul em 29), cônsul sufecto romano em 39 e filho do anterior.

 

Desambiguações de antropônimos